Tlamanca kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tlamanca, Puebla, ort, 
 Tlamanca, Veracruz, ort, Tlalnelhuayocan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar